Zimpel steht für:
 Zimpel (Boxberg), eine Ortschaft in der Oberlausitz
 deutscher Name von Sępolno einem Ortsteil von Breslau
 Zimpel (Datenbank), eine Sammlung von Ansprechpartnern in den deutschen Presse-, Hörfunk- und Fernsehmedien, herausgegeben von Dieter Zimpel

Zimpel ist der Familienname folgender Personen:
 André Frank Zimpel (* 1960), deutscher Sonderpädagoge
 Carl-Friedrich Zimpel (1801–1879), Eisenbahntechniker und Heilkundler
 Julius Zimpel (1896–1925), österreichischer Maler, Grafiker und Kunsthandwerker
 Leo Zimpel (1860–1923), österreichischer Medailleur
 Sylke Zimpel (* 1959), deutsche Komponistin, Chorleiterin und Dozentin
 Wacław Zimpel (* 1983), polnischer Jazz- und Improvisationsmusiker

Siehe auch:
 Verlag Dieter Zimpel